У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні з квітня до червня 2016 року.

Список загиблих з 1 квітня до 30 червня 2016 року

Втрати силових структур в тилу під час війни 
 Карталиш Віктор Миколайович, , Олександрія Кіровоградська область. Солдат 30-ї ОМБр. Працював в Олександрійській районній лікарні, потім у Петрівській виправній колонії. Призваний за мобілізацією у квітні 2015. Учасник АТО. Помер  у Львівському військовому шпиталі від крупозної пневмонії. Залишилася мати, дружина та дві доньки.

 Сівоха Віктор Володимирович, , Соколова Хмільницький район Вінницька область. Проживав у м. Хмільник. Прапорщик, військовослужбовець 14-ї ОМБр. Мобілізований 31.05.2015, учасник АТО. Помер  внаслідок захворювання у військовому шпиталі міста Одеса. Похований в селі Соколова. Залишилися мати, дружина та син.

 Гриців Володимир Іванович, , Волосянка (Сколівський район) Львівська область. Солдат, санінструктор-радіотелефоніст медпункту 128-ї ОГПБр. Виріс у багатодітній родині. Здобув з відзнакою середню-спеціальну медичну освіту. Мобілізований 04.02.2015 до 184-го НЦ (Старичі), з 01.10.2015 служив у 128-ій бригаді, учасник АТО. Помер  у лікарні м. Дніпро. Похований в с. Волосянка на місцевому цвинтарі поблизу церкви. Розлучений, залишились мати та дві доньки.

 Пилиповський Владислав Олександрович, , Халимонове Бахмацький район Чернігівська область. Молодший сержант, командир відділення розвідувального взводу 17-го ОМПБ «Кіровоград» 57-ї ОМПБр. Виріс в багатодітній родині з сімома братами та сестрами. Після закінчення школи у 2009 працював різноробом у СТОВ ім. Ватутіна в с. Халимонове. Проходив строкову службу в ЗСУ, в/ч А1479 (м. Ічня), потім працював на різних роботах. Мобілізований 31.01.2015, учасник АТО, мав 27 бойових виходів у тил ворога, був представлений до нагородження орденом. Після виведення підрозділу із зони АТО загинув  за місцем дислокації в Цюрупинську (Херсонська область) від наскрізного кульового поранення голови через необережне поводження зі зброєю. Похований в с. Халимонове. Залишилися батьки, три сестри і четверо братів, один з яких служить за контрактом.

 Чужба Дмитро Миколайович, , Гірник (Червоноградська міська рада) Львівська область. Солдат 28-ї ОМБр. Закінчив Червоноградське ПТУ № 55. Призваний за мобілізацією, служив більше року. Учасник АТО. Повертався до своєї бригади з відпустки,  у Харківському потязі йому стало погано, терміново зупинили потяг і викликали швидку. По дорозі до шпиталю Дмитро помер. Похований на Сілецькому кладовищі Червонограда. Залишилися батьки, дружина та двоє дітей, син і донька.

 Веклич Олег Петрович, , Сторожинець Чернівецька область. Старший сержант, військовослужбовець 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї ОДШБр (Чернівці). Почав військову службу за контрактом в 201-му танковому полку в Сторожинці, далі проходив службу в 300-му ОМП в Чернівцях. В подальшому перебував на посаді начальника вогневого містечка на загальновійськовому полігоні «Прибан». З початком війни відбув до зони АТО, брав участь в героїчній обороні Луганського аеропорту, у бойових діях в районі населених пунктів Євсуг, Оріхове, Щастя, Металіст. Після повернення із зони АТО останній час важко хворів. Помер .

 Самойленко Віктор Сергійович, , Кременчук Полтавська область. Оператор ракетного дивізіону 27-ї РеАБр. Здобув професію електрогазозварювальника в ПТУ. У 1997 служив у складі ВМС у Севастополі. Повернувся додому у 2000, працював зварником на Крюківському вагонобудівному заводі та АвтоКрАЗ. Любив рибалити, займатися садівництвом. Мобілізований у січні 2015, проходив службу в районі м. Маріуполь. 25 березня померла бабуся Віктора, яка виховувала його з 4-х років після смерті батьків. Віктор мав демобілізуватися за кілька днів, але взяв відпустку, щоб попрощатися з бабусею. Помер  під час відпустки у м. Кременчук від пневмонії. Похований на Свиштовському кладовищі Кременчука. Залишилась неповнолітня донька.

 Ружицький Віктор, 57 років, Слобідка-Красилівська Красилівський район Хмельницька область. Військовослужбовець 56-ї ОМПБр. Учасник АТО.  знайдений повішеним в одному з приміщень на території військової частини в смт Мирне (Мелітопольський район) Запорізької області. Залишилися двоє синів.

 Малетич Дмитро Миколайович, , Хмельницький. Проживав в смт Решетилівка Полтавська область. Солдат 93-ї ОМБр. Закінчив Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського, Полтавське ПТУ № 4, здобув професії електрозварника та слюсаря з ремонту автомобілів. Служив за контрактом з 26.02.2015, учасник АТО. Помер  під час несення військової служби у селищі Черкаське (Новомосковський район) Дніпропетровської області. Похований у Решетилівці.

 Лукашенко Сергій Анатолійович, , 56 років, Хмільник Вінницька область. Сержант 14-ї ОМБр. Мобілізований 15.02.2015 як доброволець (тричі приходив до військкомату). Учасник бойових дій в зоні АТО, зокрема під Авдіївкою та Мар'їнкою, був важко поранений. Лікувався від отриманих в бою поранень у шпиталі міста Мар'їнка на Донеччині, після виписки 12 квітня поїхав на ротацію, невдовзі мав повернутися додому. Помер  через зупинку серця уві сні у військовій частині в м. Володимир-Волинський. Похований у Хмільнику. Залишилася дружина та двоє дорослих дітей, син і донька.

 Ментинський Юрій Михайлович, 49 років, Надвірна Івано-Франківська область. Стрілець 53-ї ОМБр. Мобілізований в серпні 2015 як доброволець. Воював під Авдіївкою, на шахті «Бутівка». Під час обстрілу в зоні АТО отримав травму (куля під кутом поцілила в пластину бронежилета та спричинила забій грудної клітки). Після повернення із зони АТО, під час ротації проходив навчання на полігоні «Широкий Лан», де загострилася стара хвороба. Лікування виявилося неефективним, помер .

 Кудима Олександр Станіславович, , Лозівка (Козятинський район) Вінницька область. Мешкав у с. Дзигівка Ямпільський район (Вінницька область). Прапорщик, командир відділення взводу управління в/ч пп В6204 (Волноваха). Мобілізований 09.03.2015, учасник АТО. Помер  у військовому шпиталі від лейкемії. Похований в с. Дзигівка. Залишились батьки, брати, дружина та двоє дітей.

 Олійник Дмитро Дмитрович, 27 років, Вінниця. Військовослужбовець, учасник АТО. Повернувся із зони АТО у відпустку.  виїхав з дому на машині і зник, 29 квітня знайдений мертвим на вул. Революційній м. Вінниця у цій ж машині. За інформацією поліції, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, призначено судово-медичну експертизу.

 Гнатишин Володимир Євгенович, , Убині Кам'янка-Бузький район Львівська область. Військовослужбовець 30-ї ОМБр. Учасник АТО. За місяць мав демобілізуватись (за іншими джерелами, нещодавно підписав контракт на подальшу службу), в серпні збирався одружитись. Загинув  внаслідок розриву гранати під час стрільби з гранатомета АГС-17 на Яворівському полігоні (Львівська область). Поранень зазнали троє військовослужбовців, Володимир помер дорогою до шпиталю. Похований в с. Убині. Залишилися батьки, молодший брат.

 Юречко Микола Васильович, , Застав'є (Тернопільський район) Тернопільська область. Проживав у с. Баворів. Сержант, командир мінометної батареї 53-ї ОМБр. Працював зварювальником у ТОВ «Нове життя», ФГ «Бучинський». Мобілізований у серпні 2015. Служив в районі Бахмута, у Троїцькому. Мав проблеми зі здоров'ям після отриманої контузії. Коли підрозділ вивели із зони АТО у Дніпропетровську область, проходив лікування. Раптово помер  у Новомосковській районній лікарні. Про смерть бійця рідні дізналися майже через місяць. 11 червня похований в рідному селі. Неодружений, залишились мати і молодший брат.

 Євдощук Олексій Олександрович, , Житомир. Сержант, командир відділення 4-ї роти 2-го батальйону 95-ї ОАеМБр. Служив за контрактом. З перших днів війни був на фронті, — Карачун, Савур-могила, Донецький аеропорт. Разом з Олексієм служив і його батько, брат також у війську.  вбитий з автомата солдатом під час конфлікту у місті Генічеськ Херсонська область, за місцем несення служби. Загинув від двох кульових поранень. Похований в селі Студениця Коростишівського району. Залишилась дружина та син. 22.06.2017 вбивцю засуджено до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

 Дякун Роман Богданович, , Кобилля Збаразький район Тернопільська область. Гранатометник 1-го ОМПБ «Волинь» 14-ї ОМБр. Мобілізований 24.04.2015, ніс службу в зоні АТО. Перебував на ротації на Рівненському полігоні. , в обідню пору, троє військовослужбовців відпочивали на березі річки Замчисько у Костополі. Роман спробував перепливти річку й потонув. За словами керівника прес-служби ОК «Захід», військовослужбовці самовільно залишили військову частину та вживали алкоголь. Залишилися батьки.

 Іліка Іван Миколайович, , Глибока Чернівецька область. Старший лейтенант, командир інженерно-саперного взводу 11-го ОМПБ «Київська Русь» 59-ї ОМПБр. Мобілізований на початку 2015, учасник бойових дій в зоні АТО. За кілька днів мав демобілізуватись. 20 травня 2016, близько 4:00, разом з чотирма побратимами потрапив у масштабне ДТП в районі селища Коротич, під Харковом. Помер  о 18:30 у Харківському військовому шпиталі, не виходячи з коми. Похований в смт Глибока. Залишились батьки, сестра, дружина та двоє дітей.

 Губін Олександр Олександрович, , Харків. Виріс і проживав у м. Кривий Ріг Дніпропетровська область. Старший лейтенант, начальник речової служби тилу 130-го ОРБ. Навчався у зенітно-ракетному училищі. Працював на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на керівних посадах. Мобілізований 09.02.2015. 26 травня 2016 прибув на Рівненський військовий полігон для облаштування табору батальйону, який мав поїхати на переформування. За кілька діб поскаржився на біль в грудях, його відвезли в Олександрійську лікарню, вранці  помер від серцевої недостатності. Похований на Алеї Слави Центрального кладовища Кривого Рогу. Залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

 Тимощук Ігор Петрович, 32 роки, Лопатичі Олевський район Житомирська область. Солдат батальйону зв'язку, в/ч пп В4126 (Семиполки). Призваний за мобілізацією, служив більше року, виїздив у відрядження до зони АТО. Помер  у Головному військовому клінічному госпіталі м. Києва, куди був доставлений з військової частини 28 травня, з травмою голови, перебував у комі. За версією військових впав та розбив голову, за версією родичів — помер внаслідок побиття у військовій частині (на тілі є сліди побоїв, і це вже не вперше, у Ігора був конфлікт з ротним). Генштаб відсторонив двох командирів в/ч на час розслідування, до справи підключилися ЗМІ та уповноважений ВР з прав людини.

 Бусигін Євген Андрійович, , Олександрія Кіровоградська область. Старшина, командир взводу 34-го ОМПБ «Батьківщина» 57-ї ОМПБр. Закінчив ПТУ № 17, де здобув професію електрика. Працював водієм. Мобілізований у травні 2014, спочатку служив водієм бензовозу. Після року служби прийшов додому, а потім підписав контракт і знову повернувся до батальйону. Приїхав додому у відпустку. Загинув  під колесами вантажного потяга, близько 23:15 на залізничній станції «Олександрія». Сидів на рейці за 50 метрів від посадкової платформи і не відреагував на сигнали. Похований у новій частині центрального кладовища Олександрії в районі 31-го училища. Залишилися батьки, сестра, дружина та 9-річна донька. 23.08.2018 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. (посмертно).

 Осіпов Олександр Олександрович, , Кременчук Полтавська область. Солдат 56-ї ОМПБр. Мобілізований 14.07.2015, пройшов навчання у навчальному центрі Полтави (на зв'язківця) та був направлений до 56-ї бригади, учасник АТО. Після повернення на ротацію ніс службу в смт Мирне (Мелітопольський район) Запорізької області. Вбитий  близько 21:00 співслужбовцем, під час сварки у приміщенні металевого вагончика, розташованого на території військової частини. Експертизою встановлено, що солдат помер від отриманих тяжких тілесних ушкоджень. Похований на Свиштовському кладовищі Кременчука в секторі Героїв АТО. Підозрюваного затримано, визнано винним та засуджено до 7 років позбавлення волі.

 Павлюченко Сергій Миколайович, , Бухалове (Гадяцький район) Полтавська область. Військовослужбовець 3-го ОПСпП. Мобілізований влітку 2014, проходив службу в 42-му БТО «Рух опору», нагороджений орденом «За мужність» за участь в операції під Іловайськом. У січні 2016 пішов служити в 3-й ОПСпП. Загинув  близько 21:30 у м. Кропивницький від вибуху невідомого вибухового пристрою, неподалік провулку Цегельного, навпроти міськвідділу поліції. У загиблого були чисельні травми кінцівок та тіла, ймовірно, він накрив вибуховий пристрій собою. Залишився 18-річний син та малолітня дитина.

 Олеськів Ігор Степанович, , Подорожнє (Жидачівський район) Львівська область. Військовослужбовець 1-го БОП імені Кульчицького НГУ. Активний учасник Революції гідності. У 2014 добровольцем пішов на фронт. Раптово помер  вдома під час відпустки від внутрішньої кровотечі. Похований в с. Журавно. Залишилися дружина та донька.

Померлі демобілізовані учасники АТО 
 Стасів Михайло Ярославович, , Гайворонка Теребовлянський район Тернопільська область. Проживав у м. Тернопіль. Учасник АТО. Лікар-хірург, військовий медик 128-ї ОГПБр. 20 років працював хірургом в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, останні роки був заступником головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Тернопільського Центру первинної медико-санітарної допомоги. На місцевих виборах у жовтні 2015 балотувався до Тернопільської міськради по округу № 11 за списком ВО «Батьківщина». Пішов на фронт добровольцем у вересні 2014, протягом 13 місяців надавав медичну допомогу та рятував життя в зоні АТО, зокрема під час боїв за Дебальцеве. Нагороджений «Відзнакою Тернопільської міської ради». Помер  у Тернополі через раптову зупинку серця. Похований на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

 Зуй Олексій Іванович, 23.03.1957, 59 років, Київ (Голосіївський район). Учасник АТО. Помер , похований на Берковецькому кладовищі. Рідних немає. Прим., у ЗМІ за 2008 рік є згадка про Олексія Зуя, голову Вуличної ради самоврядування вулиці Баренбойма Голосіївського району міста Києва «Промінь», можливо, це та сама людина, вік збігається.

 Сердюк Юрій Станіславович, , Вирішальне (Лохвицький район) Полтавська область. Військовослужбовець ЗСУ. Призваний на початку 2015, учасник АТО. Після демобілізації по дорозі на вокзалі Юрію стало зле, помер  від раптової зупинки серця. Похований на кладовищі с. Вирішальне. У Вирішальненській ЗОШ І-ІІІ ступенів встановлено меморіальну дошку.

 Спориш Віктор, , Сумська область. Проживав у с. Новиця (Калуський район) Івано-Франківська область. Водій польового вузлу зв'язку в/ч пп В4126. 1998 року одружився, 2007 переїхав із сім'єю на Франківщину. До мобілізації підробляв у селі на різних роботах. Мобілізований в лютому 2015, після підготовки на Рівненському полігоні направлений до зони АТО. Учасник бойових дій. Після демобілізації 8 квітня повернувся додому, а  помер від серцевої недостатності на території власного будинку. Залишилася дружина та двоє синів, 1999 і 2008 р.н.

 Дивак Руслан Михайлович (позивний «Змій»), , Яворівка (Драбівський район) Черкаська область. Боєць 24-го ОШБ «Айдар». Активний учасник Революції Гідності. Після Майдану добровольцем пішов на фронт. 15.10.2014 під час прориву групи «Італійця» на 32-й блокпост траси «Бахмутка» (на допомогу вінницьким нацгвардійцям), був поранений в бою та потрапив у полон. Звільнений з полону 21.02.2015. Пройшов лікування у шпиталі в Ірпені, після демобілізації повернувся додому. Вбитий  у Драбівському районі Черкащини, загинув від двох смертельних ножових ран у живіт і серце. Тіло знайдене 20 квітня в приміщенні літньої кухні. Вбивцю затримали. Похований в с. Яворівка. Залишилася мати.

 Городько Олег Вікторович, 51 рік, Полтава. Капітан, командир батареї зенітно-ракетного дивізіону 56-ї ОМПБр. Мобілізований як офіцер запасу, учасник АТО. Повертаючись додому після демобілізації, загинув  у ДТП. Похований на Алеї Слави на центральному міському кладовищі Полтави. Залишилася дружина та двоє дітей.

 Євчук Іван Анатолійович, 23 роки, Дворище (Хорошівський район) Житомирська область. Старший солдат, кулеметник 4-ї аеромобільної десантної роті 95-ї ОАеМБр. Строкову службу проходив у Криму. Закінчив Житомирський автодорожній технікум. Працював на будівництві. Призваний за мобілізацією на початку війни, визволяв Слов'янськ, захищав Донецький аеропорт (2014). Після повернення з фронту кілька місяців лікувався, потім працевлаштувався охоронцем. З одній з нічних змін Іван не повернувся. Знайдений мертвим  неподалік с. Поромовка Хорошівського району обабіч сільської дороги з чисельними забиттями по всьому тілу. За попередньою версією судмедекспертів, — помер від больового шоку. Відомо, що Іван сів у машину на перехресті у Володарськ-Волинському, там його в останнє бачили живим. Залишилась мати.

 Подточенко Олександр Миколайович, , Миколаївська область. Учасник АТО. Знайдений мертвим  в м. Олександрія (Кіровоградська область), біля кафе по вулиці Героїв Сталінграда. Був одягнений у військову форму, мав при собі сумку, паспорт та інші документи, — прямував додому, щоб стати на облік після звільнення в запас. Слідів насильницької смерті чи пограбування не виявлено. Експертизою встановлено, що військовий помер від отруєння невідомою речовиною.

 Павлюк Олександр Петрович, , Ладижин Вінницька область. Солдат 90-го ОДШБ «Житомир» 81-ї ОАЕМБр. Мобілізований 22.08.2014. Учасник оборони Донецького аеропорту, дістав кілька контузій. Півроку лікувався у Вінницькому шпиталі, отримав ІІІ групу інвалідності. У липні 2015 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. 07.10.2015 демобілізувався та повернувся до дому.  знайдений мертвим на березі річки в районі дачного масиву міста Ладижин (Вінницька область). Підірвався на гранаті, ліг на неї всім тілом. Вибухова хвиля сильно понівечила тіло. Основною версією слідчих є самогубство. Похований в Ладижині на новому кладовищі поруч з могилою старшого брата. Розлучений, залишилися батьки.

 Галас Олександр , , 53 роки, Іванічі Волинська область. Майор, військовослужбовець 26-ї ОАБр. На фронт пішов добровольцем, воював під Горлівкою. Після демобілізації і повернення додому активно займався громадською діяльністю, допомагав бійцям АТО.  раптово помер в Іваничах через зупинку серця. Похований в рідному селищі.

 Приймак Ярослав Любомирович, , Угорники (Коломийський район) Івано-Франківська область. Демобілізований військовослужбовець ЗСУ. Закінчив Отинійське ПТУ за спеціальністю «повар», працював на різних роботах, 1987 року одружився. 14.02.2015 мобілізований як доброволець. , на другий день після дати демобілізації потрапив у реанімацію, помер від двосторонньої пневмонії. Залишилися дружина та двоє синів.

 Філіпчук Олександр Володимирович (позивний «Філ»), , Біла Церква Київська область. Розвідник 72-ї ОМБр. З 2014 по початок 2016 проходив службу за контрактом в 72-ій ОМБр. Учасник бойових дій в зоні АТО. Був звільнений у запас за станом здоров'я.  покінчив життя самогубством вдома, у місті Біла Церква. Похований на Білоцерківському кладовищі. Залишилися мати, сестра.

 Толстой Руслан, , мешканець м. Мена Чернігівська область. Учасник АТО 2014 року, військовослужбовець 41-го ОМПБ (раніше 41-й БТО «Чернігів-2»). Помер 16 травня 2016 року.

 Ліпик Віталій Леонідович, , Петрове (Знам'янський район) Кіровоградська область. Демобілізований учасник АТО. Солдат прикордонних військ ДПСУ. Здобув спеціальність електрика в ПТУ № 3 м. Знам'янка, пройшов строкову службу у ВВ МВС. Працював ковалем у колійній машинній станції, робітником у фермерському господарстві «Матвєєв», у Водоканалі. З квітня 2014 по квітень 2015 проходив службу за мобілізацією, зокрема в зоні АТО під Маріуполем. Помер  в центральній районній лікарні у м. Знам'янка від тяжкої хронічної хвороби. Залишився малолітній син, батько, сестра.

 Семенін Руслан Іванович, , Дуліби (Стрийський район) Львівська область. Проживав у м. Стрий. Учасник АТО. На фронт пішов добровольцем, у боях під Дебальцевим отримав важкі поранення, внаслідок яких був комісований. Вже після повернення з фронту діагностували онкологічну хворобу, яка стрімко розвивалась.  помер у лікарні.

 Кушнір Василь, 48 років, Хмельницький. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець 2-го БСП «Донбас» НГУ. Загинув у ДТП , на автодорозі в місті Бучач на Тернопільщині. Не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. В автомобілі «Рено», яким кермував Василь, відмовили гальма, він загинув на місці.

 Онищук Анатолій Євгенович, , Городині Рожищенський район Волинська область. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець 80-ї ОАеМБр. Демобілізувався 12.04.2016. Після демобілізації поїхав до знайомої дівчини у Біловодськ на Луганщину, та під час поїздки  помер.

 Яйченя Микола Миколайович, , Полиці (Володимирецький район) Рівненська область. Проживав у с. Малий Жолудськ. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець ЗСУ. З березня 2015 по квітень 2016 служив за мобілізацією. Вже після демобілізації помер  від інсульту у Рівненській обласній лікарні. Залишилися дружина та дві дорослі доньки.

 Добривода Петро Петрович. Демобілізований учасник АТО. Вже після демобілізації помер  від онкологічного захворювання. Залишилася мати. Повідомлення у соцмережі.

 Асмолов Олександр Володимирович. Учасник АТО. З військової частини звільнений 27.05.2016. За повідомленням Центру волонтерів «Щира Справа» у соцмережі, військовослужбовець помер  у реанімації 2-ї міської лікарні м. Кривий Ріг, після тривалого лікування у Львівському шпиталі.

 Пивовар Олександр Віталійович, , Лісівщина (Житомирський район) Житомирська область. Проживав в смт Новогуйвинське. Військовослужбовець 30-ї ОМБр. Пройшов бої за Дебальцеве, Вуглегірськ. Оформлював документи на контрактну службу. Трагічно загинув  на Житомирщині. О 23:46 впав у воду в районі санаторію «Дениші», тіло знайшли у водоймі наступного дня.

 Міхєєв Олександр, 43 роки, Луцьк. Проживав у с. Ощів Горохівський район Волинська область. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець ЗСУ. В зоні АТО служив на машині швидкої допомоги, вивозив поранених з-під вогню. Помер , вже після демобілізації, — не витримало серце. Похований на луцькому міському кладовищі у Гаразджі поруч з могилою батька. Залишилися дружина та двоє дітей, старша донька і 6-річний син.

 Балега Михайло Юрійович, , Букове (Виноградівський район) Закарпатська область. Демобілізований учасник АТО. Військовослужбовець ЗСУ. Мобілізований 2015, учасник бойових дій. Після року служби навесні 2016 повернувся додому.  покінчив життя самогубством, ввечері був знайдений повішеним на дереві. Залишились дружина та син 2000 р.н..

 Кірєєв Ігор Фаррахович, , Облапи Ковельський район Волинська область. Проживав у м. Ковель. Демобілізований учасник АТО. Сержант, військовослужбовець 14-ї ОМБр. Учасник бойових дій. Нагороджений відзнаками «За Україну за її волю», «За службу державі», «За заслуги».||  || Вже після повернення із зони АТО помер  від хвороби. Залишилась дружина та діти.

 Руснак Костянтин Іванович, , 50 років, Старий Вовчинець Глибоцький район Чернівецька область. Демобілізований учасник АТО. Старший лейтенант, військовослужбовець ЗСУ. Виріс у багатодітній родині, де було 14 дітей. Батьки давно померли. На фронт пішов влітку 2014. Півроку тому був демобілізований, повернувся додому. , вже після повернення додому, помер через зупинку серця. Похований у селі Старий Вовчинець. Залишилась 15-річна донька.

 Лупінський Ярослав Михайлович (позивний «Ярик-автобус»), , 52 роки, Сянки Турківський район Львівська область. Боєць 24-го БТО Луганської області «Айдар». 25 років прожив в Росії (на батьківщині дружини). Коли почався Євромайдан, повернувся в Україну, потім пішов на фронт добровольцем «Айдару», був водієм ПАЗа, підвозив боєкомплекти на передову. Відвоював рік, після чого отримав повістку з військкомату та ще на рік пішов на фронт. Після демобілізації повернувся у рідне село, в райдержадміністрації пообіцяли надати кімнату в гуртожитку. В селі Сянки біля дороги був знайдений мертвим , — помер через серцевий напад. Похований в рідному селі. Залишилася донька, та на Рівненщині сестра з племінником.

 Семеняка Микола Миколайович (позивний «Баграм»), , Кам'яне (Рокитнівський район) Рівненська область. Проживав у с. Коржі (Баришівський район) Київська область. Боєць «афганської» роти 24-го ОШБ «Айдар». Депутат Київської обласної ради VII скликання, член Постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій. Член політради партії УКРОП. Шкільні роки пройшли в Тюменській області РРФСР, де 1987 закінчив Ялуторовський сільгосптехнікум за спеціальністю «агроном». У 1987—1989 брав участь в Афганській війні, старшина, десантник, нагороджений радянським Орденом Червоної зірки. Потім працював агрономом в Тюменській області. На початку 1990-х оселився на Київщині. З 1992 року — фізична особа-підприємець у с. Коржі, займався бізнесом, їздив на заробітки в Росію, Ізраїль, Чехію, Польщу, Угорщину. 2006 обраний депутатом Коржіської сільської ради, 2010 — депутатом Баришівської районної ради, з березня по травень 2014 року був головою Баришівської райради. Активний учасник Помаранчевого Майдану та Революції Гідності, був у 8-й афганській сотні Самооборони Майдану. У 2014—2015 воював у складі батальйону «Айдар». Один із засновників організації «Ніхто, крім нас». З листопада 2015 — депутат Київської облради. Помер  вночі від інфаркту. Після прощання на Майдані Незалежності у Києві, похований в с. Коржі. Залишилися дружина та дві доньки, 19 і 13 років.

 Хайретдінов Віктор Інзірович, , Буча Київська область. Учасник АТО. З лютого 2015 року по березень 2016 року проходив службу в зоні АТО. Помер , вже після повернення з фронту. Похований на Алеї Героїв Центрального кладовища Бучі. Залишилась дружина та 9-річний син.

Див. також 
 Бої за Авдіївку
 Бої за Мар'їнку

Примітки 

2016-04-06